Amt Falkenberg steht für folgende ehemalige Ämter in Brandenburg:

 Amt Falkenberg-Höhe 
 Amt Falkenberg/Uebigau